Giungla umana (Dark Passage) – romanzo di David Goodis del 1946
Giungla umana (The Human Jungle) – film del 1954 diretto da Joseph M. Newman